Julija Putinceva era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Tatarstan Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kateryna Kozlova che ha battuto in finale Tara Moore 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Nina Bratčikova (primo turno)
 Mădălina Gojnea (secondo turno)
 Valerija Solov'ëva (primo turno)
 Valentina Ivachnenko (semifinali)

  Dar'ja Gavrilova (primo turno)
  Ljudmyla Kičenok (quarti di finale)
  Ioana Raluca Olaru (secondo turno)
  Margarita Gasparjan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tatarstan Open 2012